Balg steht für

 eine abgezogene Tierhaut mit Haaren (Fell) oder Federn (Vogelbalg)
 Faltenbalg, dünnwandiges, gefaltetes Bauteil
 die Baugruppe eines Akkordeons
 Blasebalg, Gerät zur Erzeugung eines Luftstroms
 in der Fotografie siehe: Balgengerät auch Balgen, der Faltenbalg bei einer Kamera
 die Hülle einer Balgfrucht
 eine Bulge (Gefäß), ein Ledersack im frühen Bergbau
 Puppenbalg, aus Leder genähter Körper für Puppen und Spielzeug-Tiere

Sonstiges:
 abwertender Ausdruck für ein Kind, siehe auch Wechselbalg
 Balg (Baden-Baden), Stadtteil von Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Balg  (Einheit), historisches Volumenmaß
 Balg (Roman), Roman von Tabea Steiner

Balg ist der Name von:
 Erich Balg (1904–1977), deutscher Fotograf
 Gerhard Hubert Balg (1852–1933), US-amerikanischer Philologe
 Ilse Balg (1907–1999), Stadtentwicklerin und Hochschullehrerin
 Martin Balg (1864–1919), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Balk
 Balck